Коростелев, Коростелёв (Коростелёва) — русская фамилия и топоним.

Коростелёв 
 
 Коростелёв, Алексей Константинович (1921—1990) — Герой Советского Союза.
 Коростелёв, Андрей Валентинович (род. 1954) — советский легкоатлет, тренер.
 Коростелёв, Борис Васильевич (1889—1941) — советский учёный-аэродинамик, старший инженер ЦАГИ; репрессирован.
 Коростелёв, Георгий Алексеевич (1885—1932) — советский партийный деятель. Член РСДРП с 1905. В 1924—1925 кандидат в члены ЦК РКП(б).
 Коростелёв, Евгений Игоревич (род. 1993) — известный спортивный журналист.
 Коростелёв, Николай Борисович (1929—2020) — врач-гигиенист, историк медицины, москвовед, профессор Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. Сын Б. В. Коростелёва.
 Коростелев, Николай Иванович (1880/83-1919) — революционер, большевик, участник борьбы за установление Советской власти в Восточной Сибири.
 Коростелев, Олег Анатольевич (1959—2020) — историк литературы, крупнейший специалист по русскому Зарубежью.
 
 
 Коростелев, Савелий Павлович (род. 2003) — российский лыжник.
 Коростелев, Юлиус (1923—2006) — чехословацкий футболист.

Коростелёва 
 Коростелёва, Валентина Абрамовна (род. 1942) — советская российская поэтесса; член Союза писателей России.
 Коростелёва, Наталья Сергеевна (писательница) (род. 1973) — писатель-юморист, сценаристка, артистка разговорного жанра.
 Коростелёва, Наталья Сергеевна (род. 1981) — российская лыжница.
 Коростелёва, Ольга Фёдоровна (род. 1954) — российская баскетболистка.
 Коростелёва, Светлана Валентиновна (род. 1971) — российский политик.

Топоним 
 Коростелева — деревня в Свердловской области России.

См. также 
 Коростылёв, фамилия отличается одной буквой.

Примечания